Adriana – nome proprio di persona femminile
 Adriana – personaggio della serie televisiva Nikita
 Adriana – cratere d'impatto presente sulla superficie di Titania, il maggiore dei satelliti di Urano
 Adriana – genere della famiglia delle Euphorbiaceae
 Adriana – catamarano della compagnia croata Jadrolinija
 820 Adriana – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Adrian
Adriano